David Browne (1960) – giornalista statunitense 
 David Browne – nuotatore australiano
 David Browne (1995) – calciatore papuano, di ruolo attaccante

Pagine correlate 
David Brown